Tony Takitani ist der Titel von:

 Tony Takitani (Erzählung), einer Erzählung von Haruki Murakami
 Tony Takitani (Film), eines Films von Jun Ichikawa